Балакенский район (, до 11.08.1991 — Белоканский) — административная единица (район) на северо-западе Азербайджана. Центр — город Балакен.

Этимология 
Название района происходит от названия районного центра, города Белоканы, который расположен на одноименной реке. Сам же топоним Белоканы происходит от тюркских слов «бел» (возвышенность) и «кан» (источник, родник), то есть — родник в возвышенности.

История 
Белоканский район образован 8 августа 1930 года. 4 января 1963 года упразднен, а территория передана Закатальскому району, 6 января 1965 года восстановлен.

География и природа 
Район граничит на севере с Россией, на востоке и юго-востоке с Загатальским районом, на западе и юго-западе с Грузией.

Рельеф района на северо-востоке — горный, на юге и юго-западе — низменный. На севере, на Большом Кавказском хребте, вдоль границы с Россией расположены вершины Гутон (3 648 метров), Тинов-Россо (3 385 метров) и другие. Низменность состоит из антропогенных, горы — из юрских и меловых отложений. На территории расположены колчеданно-полиметаллические (Филис-чай, Тенрос, Кас-даг, Катех) и глиняные месторождения. Распространены бурые горнолесные, аллювиальные лугово-лесные и аллювиальные луговые почвы. На севере и северо-востоке крупную территорию занимают леса (дубы, буки, грабы и другие). На высокогорных территориях расположены субальпийские и альпийские луга. Ландшафты лугово-лесные и горнолесные, горно-луговые и скалистые. Из животных на территории района обитают горные козлы (туры), олени, косули, бурые медведи, серны, кабаны, каменные и лесная куница, сони-полчки. Из птиц — орлы, соколы, фазаны. 2/3 Закатальского государственного заповедника расположены на территории Белоканского района.

Климат умеренный жаркий, полувлажный субтропический, в нагорье — холодный и влажный. Средняя температура в январе колеблется от −7,8 до −1,5°С, в июле от 10,5 до 24,5°С. Среднегодовой уровень осадков — 600—1400 мм. Речная сеть густая. Из крупных рек протекают Белоканы, Мазым, Каных и Катех.

Население 

В 1976 году плотность населения составляла 60,2 человек на км². В 2009 году эта цифра составила 99 человек на км².

На 2009 год 88,7% населения проживает в сёлах.

Население Балакенского района исторически делится на родовые патронимы — тухумы: Тослар, Чаккаллар, Падарлар, Кечилилер, Кечаллар, Похлулар, Пучахлар, Алваслар, Балайлар, Турутлар, Ашыглар, Сарылар, Екябашлар, Юзбашлар, Бурджалылар, Ашыглар, Хырхырлар, Пахырлар, Кюрдляр и другие.

Административное устройство

Экономика 
В период СССР было развито преимущественно сельское хозяйство. Были увеличены обороты коконоводства, животноводства, хлеборобства и выращивания фруктов. В 1975 году в районе работали 18 колхозов. 

На 1975 год пригодных земель насчитывалось 33,2 тысячи гектаров — из них: 11,7 тысяч гектаров пахотных земель, 5,3 тысяч гектаров земель, выделенных под многолетние растения, 2,3 тысячи гектаров рекреационных земель, 800 гектаров, выделенных под сенокос, 2,3 тысячи гектаров пастбищ. Из 11,7 тысяч гектаров 52% выделено под зерновые и зернобобовые культуры, 16% под технические культуры, 5% под овощи и картофель, 27% под кормовые культуры. На 4,1 тысячах гектаров выращивались фрукты, на 65 гектарах — чай. В колхозах содержались 12 тысяч голов крупного рогатого скота, 12,6 тысяч голов мелкого. В 1975 году хозяйствами района государству было продано 389 тонн коконов шелкопряда. В районе находились консервный завод, районный отдел треста «Азсельхозтехника», комбинат бытового обслуживания, производственный и лесной комбинаты.

Район относится к Шеки-Закатальскому экономическому району. Белоканский район является преимущественно сельскохозяйственным районом. Процветает животноводство, овощеводство, выращивание зерна и фруктов. В хозяйствах на 2017 год содержится 36 581 голов крупного, 36 376 голов мелкого рогатого скота, 186 399 единиц птицы. 7 тысяч гектаров выделено под многолетние растения, 3 тысячи гектаров используется в подсобных хозяйствах, 18 тысяч гектаров — пахотные, 8,5 тысяч гектаров выделено под пастбища, 311 гектаров — под сенокос. В 2017 году в районе произведено 48 076 тонн зерна, 718 тонны бобовых, 5 257 тонн картофеля, 24 115 тонн овощей, 32 218 тонн фруктов и ягод, 233 тонны винограда, 4 085 тонн бахчевых культур.

Из сельскохозяйственных предприятий в районе действуют фирма «Азза», коллективное хозяйство имени Мирзы Алекпера Сабира, производственный кооператив «Шефег». Действуют цех по переработке фундука «Dərya-R», кирпичный завод ООО «Balakənkərpic», песчано-щебеночный завод, завод бетонных конструкций, завод комбикормов ООО «Azəryemsənaye», шелковый завод, консервный завод ОАО «Konserv».

Инфраструктура 
Через район проходит автодорога Баку-Тбилиси, железная дорога Евлах-Белоканы. В селе Тули расположен аэропорт, соединяющий город Белоканы с Баку.

На 2017 год действуют 16 АТС и 25 почтовых отделений.

Культура 
Издаётся общественно-политическая газета «Балакян» (до 1939 года — «Гызыл Балакян», в 1939—1965 годах — «Ирели», в 1965—1991 годах — «Шен хаят»). В 1936 году на территории района начато вещание радио.

Образование  
На 2009 год в районе находилось 25 дошкольных учреждений, 49 среднеобразовательных школ, 2 профессиональных училища, музыкальная школа, школа искусств, 17 клубов, 20 домов культуры, музей, 52 библиотеки, парк культуры и отдыха.

Здравоохранение  
В Белоканском районе действуют 6 больниц на 556 коек, 8 врачебных амбулаторий, центр эпидемиологии и гигиены, 19 фельдшерско-акушерских пунктов. На 2009 год в медучреждениях района работало 148 врачей, 15 стоматологов, 548 средних медицинских работников, включая 61 акушера.

Достопримечательности  
В районе расположены: крепость Пери-кала (XII—XIII века) и храм (1780) в селе Куллар; крепость (XVII век) и мечеть (1902), храм и молельня (дата постройки неизвестна) в селе Катех; мечеть в селе Ититала; мечеть в селе Халатала (XVII век); храм в селе Ганифа (XIV век); мечеть с минаретом в городе Белоканы (XIX век); древние кладбища в селах Солбан (XII век) и Магомалар (II—I век до н. э.), развалины города (VI—VIII век) и крепость (XIX век)в селе Магомалар, мавзолей в селе Тюли (XIV век).

См. также 
 Административно-территориальное деление Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Исполнительная власть Балакенского района Официальный сайт
 Информационный сайт (азерб.)
 http://nkaa.ru/18-etnodemograficheskiy-ocherk-belokanskogo-rayona.html 

 
Появились в 1930 году в Азербайджане